Альдеануэва-де-Фигероа () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 55,64 км². Население — 293 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 23 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки